Прогресс М-40 — транспортный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», запущен к орбитальной станции «Мир». Серийный номер 239.

Цель полёта 

Доставка на орбитальную станцию (ОС) более 2500 килограммов различных грузов, в числе которых топливо, запас кислородной смеси, средства индивидуальной защиты, посылки для членов экипажа. Доставка на ОС аппаратуры для эксперимента «Флагман» и первую партию французской научной аппаратуры, предназначенную для 4-месячного полёта французского космонавта Жан-Пьера Эньера.

Хроника полёта 
 , в 07:14:57 (MSK), (04:14:57 UTC) — запуск с космодрома Байконур;
 , в 02:03:24 (MSK), (27 октября 23:03:24 UTC) — осуществлена стыковка с ОС «Мир» к стыковочному узлу на агрегатном отсеке служебного модуля «Квант». Процесс сближения и стыковки проводился в автоматическом режиме;
 , в 12:59:32 (MSK), (09:59:32 UTC) — ТГК отстыковался от ОС «Мир» и отправился в автономный полёт.

Перед отделением ТГК от ОС космонавты смонтировали на его стыковочном шпангоуте крупномасштабную пленочную конструкцию, установку «Знамя-2,5», которая должна была развернуться после отхода грузового корабля.

Перечень грузов 
Суммарная масса всех доставляемых грузов: 2551,9 кг

Научная работа 
Научный эксперимент получил название «Знамя-2,5». Цель эксперимента заключалась в получении пятна отраженного солнечного света на земной поверхности. В люке стыковочного узла ТГК находился сложенный «солнечный парус» - плёночный отражатель диаметром 25 м, и необходимая для его раскрытия аппаратура. Развертывание отражателя на ТГК состоялось 4 февраля 1999 года, через 1,5 часа после его расстыковки от ОС. Запланированная продолжительность эксперимента около 24 часов. За это время орбитальная станция и ТГК должны были совершить 16 оборотов вокруг Земли. Однако эксперимент был досрочно прекращён из-за ошибки в автоматической программе управления транспортным кораблём, поэтому команда на открытие антенны не была блокирована. В результате, полотнище отражателя зацепилось за открытую антенну системы Курс. Запланированный отстрел «космического зеркала» от ТГК не производился, так как это могло помешать нормальному сходу ТГК с орбиты. Эксперимент «Знамя-2,5» по освещению участков Земли с помощью «солнечного паруса» потерпел поражение. Солнечный зайчик пустить не удалось потому, что Задача по подсветке заданных областей земной поверхности не была выполнена.

Интересные факты 

Если бы научный эксперимент удался, то результаты могли бы сразу наблюдать не только специалисты, но и живущие на Земле люди.

См. также 

 Список аппаратов серии Прогресс
 Знамя (проект)

Примечания 

Космические корабли серии «Прогресс»
1998 год в России